Antonio Vitale può riferirsi a:

Antonio Vitale (1933-2005), politico italiano
Antonio Vitale (1968), pittore italiano
Antonio Vitale Bommarco (1923-2004), arcivescovo cattolico italiano.